Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 636 dans le monde.

 Route 636 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route régionale 636 en Finlande
 Route nationale 636 en France